Kaita bezeichnet:
 Kaita (Katsina), eine Local Government Area im nigerianischen Bundesstaat Katsina
 Kaita (Hiroshima), eine Stadt in der japanischen Präfektur Hiroshima

Kaita ist der Familienname folgender Personen:
 Sani Kaita (* 1986), nigerianischer Fußballspieler